Osoby o tym nazwisku:
 Janez Šušteršič – słoweński ekonomista, nauczyciel akademicki i polityk
 Matic Šušteršič – słoweński lekkoatleta, sprinter